Уачичил има више значења:

 Уачичил, Ел Уаче (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Уачичил (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику